Али́на Фа́нисовна Биктими́рова () — российская кёрлингистка, тренер по кёрлингу.

Мастер спорта России (кёрлинг, 2011).

Родилась и живёт в Москве.

Выступает за команду СДЮШОР «Москвич», где и учится (с 2007).

Входит в расширенный состав сборной России (с 2010).

Cудья-таймер, статист Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 в Сочи.

В 2015 г. окончила РГУФКСМиТ (кафедра Спортивной режиссуры), а также получила второй диплом о профессиональной переподготовке для работы тренером по кёрлингу.

Начала заниматься кёрлингом в 2007, в 13 лет. Её мама, Елена Биктимирова, игравшая в Москве в кёрлинг ещё в 1990-е годы (была в составе команды «МАИ» во втором чемпионате России среди женщин в сезоне 1993/1994), а затем тренер по кёрлингу, пробовала приохотить дочь к кёрлингу ещё в 8 лет (Алина занималась в одной группе с Александрой Раевой (Саитовой)), но в то время Алина занималась танцами и к кёрлингу вернулась лишь пять лет спустя.

Достижения 
 Кубок России по кёрлингу среди женщин: серебро (2016), бронза (2013, 2015, 2017).
 : серебро ().
 : серебро ().
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар: золото (2018), бронза (2013, 2015).
 Первенство России по кёрлингу среди юношей и девушек до 22 лет: золото (2011, 2012, 2014).
 Первенство России по кёрлингу среди юношей и девушек до 19 лет: золото (2009), бронза (2010, 2011).
 Спартакиада молодежи России: золото (2012).

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"|Сезон !!Четвёртый !!Третий !!Второй !!Первый !!Запасной !!Турниры
|-
| 2007—08 || Юлия Борисова || Виктория Андреева || Елена Биктимирова || Ольга Никитина || Алина Биктимирова,Надежда Лепезина ||  (12 место)
|-
| 2009—10 || Евгения Дёмкина || Алина Биктимирова || Валерия Шелкова || Екатерина Кузьмина || Рената Нуркаева ||  (10 место)
|-
| 2010—11 || Алина Биктимирова || Ольга Лаврова || Анастасия Прокофьева || Мария Бакшеева || Юлия Светова || КРЖ 2010 (10 место)
|-
| 2010—11 || Алина Биктимирова || Евгения Дёмкина || Екатерина Кузьмина || Валерия Шелкова || 	Рената Нуркаева ||  (4 место)
|-
| 2012—13 || Оксана Гертова || Алина Ковалёва || Алина Биктимирова || Олеся Глущенко || Юлия Портунова ||
|-
| 2011—12 || Алина Биктимирова || Евгения Дёмкина || Валерия Шелкова || Екатерина Кузьмина || Татьяна Макеева || КРЖ 2011 (4 место)
|-
| 2013—14 || Людмила Прививкова || Ольга Зябликова || Нкеирука Езех || Алина Биктимирова || Анастасия Прокофьева || КРЖ 2013 
|-
| 2015—16 || Алина Биктимирова || Яна Некрасова || Екатерина Антонова || Анастасия Скултан || Ирина Беляева (КРЖ) || КРЖ 2015 
|-
| 2016—17 || Мария Борисова || Алина Биктимирова || Екатерина Антонова || Анастасия Скултан || || КРЖ 2016 
|-
| 2017—18 || Алина Биктимирова || Яна Некрасова || Екатерина Антонова || Анастасия Скултан || Лолита Третьяк || КРЖ 2017 
|-
| 2019—20 || Алина Биктимирова || Екатерина Антонова || Ирина Беляева || Анна Антонюк || Марина Малеева || КРЖ 2019 (5 место)
|-
| 2020—21 || Алина Биктимирова || Екатерина Антонова || Ирина Беляева || Мария Архипова || Марина Малеева (КРЖ),Надежда Лепезина (ЧРЖ)тренеры: Ольга Андрианова,А.К. Белявский || КРЖ 2020 (7 место) (6 место)
|-
| 2020—21 || Алина Биктимирова || Екатерина Антонова || Александра Раева || Надежда Лепезина || Ирина Беляеватренеры: Ольга Андрианова,Евгений Архипов,А.К. Белявский ||  (9 место)
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling, микст)
|-
| 2008—09 || Вадим Раев || Алина Биктимирова || Евгений Архипов || Ольга Лаврова || ||  (18 место)
|-
| 2009—10 || Денис Килба || Анна Антонюк || Сергей Манулычев || Алина Биктимирова || Ольга Лавроватренеры: Р.В. Алисиевич,С.Я. Калалб,Ю.Е. Светова || КРСК 2009 (14 место)
|-
| 2010—11 || Роман Кутузов || Екатерина Галкина || Вадим Раев || Алина Биктимирова || ||  (?? место)
|-
| 2011—12 || Алина Биктимирова || Александр Челышев || Валерия Шелкова || Игорь Сетдеков || || КРСК 2011 (13 место)
|-
| 2011—12 || Артур Али || Алина Биктимирова || Тимур Гаджиханов || Надежда Лепезина || ||  (10 место)
|-
| 2012—13 || Надежда Лепезина || Александр Челышев || Алина Биктимирова || Игорь Сетдеков || ||  (5 место)
|-
| 2013—14 || Евгений Архипов || Алина Биктимирова || Артур Али || Алина Андросова || ||  (7 место)
|-
| 2014—15 || 'Алина Биктимирова || Александр Кузьмин || Надежда Карелина || Данила Цымбал || ||  (7 место)
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling, дабл-микст)
|-
| 2011—12 || Алина Биктимирова || Алексей Стукальский || || || ||  (9 место)
|-
| 2012—13 || Алина Биктимирова || Евгений Тавыриков || || || ||  (7 место)
|-
| 2013—14 || Алина Биктимирова || Вадим Раев || || || || КРСП 2013 
|-
| 2014—15 || Алина Биктимирова || Александр Кузьмин || || || || КРСП 2014 (5 место)
|-
| 2014—15 || Алина Биктимирова || Данила Цымбал || || || ||  (13 место)
|-
| 2015—16 || Алина Биктимирова || Александр Кузьмин || || || || КРСП 2015 В МАИ воспитали чемпиона по кёрлингу 
|-
| 2015—16 || Евгений Тавыриков || Алина Биктимирова || || || ||  (13 место)
|-
| 2016—17 || Алина Биктимирова || Георгий Епремян || || || || КРСП 2016 (9 место)
|-
| 2016—17 || Алина Биктимирова || Герман Доронин || || || ||  (17 место)
|-
| 2017—18 || Алина Биктимирова || Тимур Гаджиханов || || || ||  
|-
| 2018—19 || Алина Биктимирова || Тимур Гаджиханов || || || || КРСП 2018  (11 место)
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Чемпионы России по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу России
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма